Il Campionato argentino di rugby a 15 1970  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Cordoba

Contesto 
 Dopo Galles  (1968) e Scozia (1969), tocca all'Irlanda visitare in tour l'Argentina.  Un gradito ritorno, dopo il tour del 1952. Due successi nei test match per i "Pumas".
 Viene organizzato un torneo interzonale per le aree dell'Interno dell'Argentina.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni